Saihantala kan syfta på följande platser:

Kina 

 Saihantala (socken i Kina, lat 40,93, long 113,21), Inre Mongoliet, 
 Saihantala (socken i Kina, lat 44,37, long 120,25), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar